Лодердејл Лејкс има више значења:
 Лодердејл Лејкс (Висконсин)
 Лодердејл Лејкс (Флорида)